Vrouw met parasol (Buys), een ets van de Nederlandse kunstenaar Jacobus Buys
 Vrouw met parasol (Monet), een schilderij van de Franse schilder Claude Monet uit 1886

Zie ook 
 Lise met parasol, een schilderij van de Franse schilder Renoir uit 1867